Васлуй ():
 Васлуй — місто в Румунії, центр повіту Васлуй
 Васлуй — повіт в Румунії
 «Васлуй» — румунський футбольний клуб з однойменного міста.